Nova Zembla steht für:

 Nova Zembla, alternative Schreibweise für Nowaja Semlja, Doppelinsel in Russland
 Nova Zembla Island, Insel in Nunavut, Kanada
 Nova Zembla – Unbekanntes Land, niederländischer Film von Reinout Oerlemans (2011)